Троицкое — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Щаповское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживал 71 человек (37 мужчин и 34 женщины). По данным на 2005 год в деревне проживало 76 человек.

География 
Деревня Троицкое расположена в восточной части Троицкого административного округа, на Варшавском шоссе примерно в 46 км к юго-западу от центра города Москвы, на левом берегу реки Мочи бассейна Пахры.

В 10 км северо-западнее деревни проходит Калужское шоссе , в 1,5 км к юго-западу — Московское малое кольцо , в 12 км к востоку — Симферопольское шоссе , в 7 км к востоку — линия Курского направления Московской железной дороги.

В деревне две улицы — Луговая и Речная, приписаны дачный кооператив (ДПК), садоводческое товарищество (СНТ) и торговый центр. Ближайшие населённые пункты — деревни Русино и Батыбино.

Связана автобусным сообщением с 5-м микрорайоном Северного Бутова, микрорайоном «В» Троицка и городом Подольском (маршруты № 1026, 1028, 1030, 1033, 1036, 1047, 1050, 1077).

История 

Деревня находилась при селе Ознобишине, в 1646 году в ней числилось 20 крестьянских дворов, в 1678 году — 25 дворов, в 1704 году — 38 дворов.

В «Списке населённых мест» 1862 года — казённая деревня 1-го стана Подольского уезда Московской губернии на Московско-Варшавском шоссе, из Подольска в Малоярославец, в 10 верстах от уездного города и 18 верстах от становой квартиры, при реке Моче и колодцах, с 34 дворами и 317 жителями (154 мужчины, 163 женщины).

По данным на 1890 год — деревня Дубровицкой волости Подольского уезда с 318 жителями.

В 1913 году — 52 двора, водяная мукомольная мельница, цементный завод, чайная лавка и торговая лавка.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Троицкого сельсовета Дубровицкой волости Подольского уезда в 8 км от станции Гривно Курской железной дороги, проживало 329 жителей (145 мужчин, 184 женщины), насчитывалось 62 крестьянских хозяйства.

1929—1963, 1965—2012 гг. — населённый пункт в составе Подольского района Московской области.

1963—1965 гг. — в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области.

С 2012 г. — в составе города Москвы.

Достопримечательности 
Неподалёку от деревни находятся известняковые карьеры и карстовые воронки.

Примечания 



Населённые пункты Троицкого административного округа